Los Angeles oder Los Ángeles steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Los Angeles, Stadt im Bundesstaat Kalifornien
 Los Angeles County, County im Bundesstaat Kalifornien
 Los Angeles River, Fluss in Los Angeles County

Orte in Argentinien:
 Los Ángeles (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires
 Los Ángeles (Catamarca), Ort in der Provinz Catamarca
 Balneario Los Ángeles, Badeort in der Provinz Buenos Aires

Orte in Spanien:
 Los Ángeles (Alicante), Stadtteil von Alicante, Valencianische Gemeinschaft
 Los Ángeles (Jimena de la Frontera), Ort in der Gemeinde Jimena de la Frontera, Provinz Cádiz, Autonome Gemeinschaft Andalusien
 Los Ángeles (Villaverde), Stadtteil von Madrid
 Los Ángeles de San Rafael, Ortsteil der Gemeinde El Espinar, Provinz Segovia, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León

sonstige Orte:
 Los Ángeles (Los Ríos), Ort in Ecuador
 Los Ángeles (Malabo), Stadtteil von Malabo, Äquatorialguinea
 Los Ángeles (Chile), Hauptstadt der Provinz Bío-Bío, Región del Biobío, Chile
 Los Ángeles de Quehui, Ort auf der Insel Quehui, Chiloé-Archipel, Región de los Lagos, Chile
 Los Ángeles (Nicaragua), Ort in Nicaragua
 Los Angeles, Ort auf den Philippinen, siehe Barangay Los Angeles

Schiffe:
 USS Los Angeles (ZR-3), Luftschiff, auch LZ 126
 USS Los Angeles (CA-135), Schwerer Kreuzer der Baltimore-Klasse
 USS Los Angeles (SSN-688), Atom-U-Boot, Typschiff der Los-Angeles-Klasse
 Los-Angeles-Klasse, US-amerikanische Jagd-U-Boot-Klasse

Filme:
 Los Ángeles (Film), deutscher Film von Damian John Harper (2014)
 Treffpunkt Los Angeles, US-amerikanischer Film von Ted V. Mikels (1968)
 Das Traumschiff: Los Angeles, Folge der Fernsehreihe Das Traumschiff (2018)

Musikgruppen:
 Los Angeles (brasilianische Band), brasilianische Band 
 Los Angeles (Dance-Band), Dance-Band 
 Los Angeles (Duo), Pop-Duo 
 Los Angeles (italienische Band), italienische Hard-Rock-Band 
 Los Ángeles (spanische Band), spanische Band 

Musikalben:
 Los Angeles (Don-Curtis-Album) (1983)
 Los Angeles (Frank-Black-Album) (1993)
 Los Angeles (Flying-Lotus-Album) (2008)
 Los Angeles (Los-Ángeles-Album) (1967) 
 Los Angeles (Los-Angeles-Album) (2007) 
 Los Angeles (Manhole-Album) (1994)
 Los Angeles (Markus-Apitius-Album) (2007)
 Los Angeles (Michaela-Melián-Album) (2007)
 Los Angeles (The-Brilliant-Green-Album) (2001)
 Los Angeles (Ulaan-Khol-Album) (2012)
 Los Angeles (X-Album) (1980)

Lieder:
 Los Angeles, Song von The 69 Eyes (2007)
 Los Angeles, Song von Adema (2007)
 Los Angeles, Song von Atmosphere (2003)
 Los Angeles, Song von The Audition (2009)
 Los Angeles, Song von Benjamin Biolay (2002)
 Los Angeles, Song von Frank Black (1993)
 Los Angeles, Song von The Brilliant Green (2001)
 Los Angeles, Song von Counting Crows (2008)
 Los Angeles, Song von Cuban Pete (2004)
 Los Angeles, Song von David Benoit (1979)
 Los Angeles, Song von DJ Brad Smith (2007)
 Los Angeles, Song von DJ Trance (1992)
 Los Angeles, Song von The Firebird Band (2009)
 Los Angeles, Song von F.L.U.I.D. (2006)
 Los Angeles, Song von Gene Clark (um 1967)
 Los Angeles, Song von Graf Orlock (2012)
 Los Angeles, Song von Guido Morgavi (1983)
 Los Angeles, Song von Jim's Big Ego (2000)
 Los Angeles, Song von Jose Gonzalez Gonzalez (1960er Jahre)
 Los Angeles, Song von Kill Hannah (1999)
 Los Angeles, Song von Les Paul (1968)
 Los Angeles, Song von Lescop (2012)
 Los Angeles, Song von LHD (2008)
 Los Angeles, Song von Marie France (1979)
 Los Angeles, Song von Morten Harket (1996)
 Los Angeles, Song von Murray Head (1979)
 Los Angeles, Song von Onur Ozman (2009)
 Los Angeles, Song von Ozma (1998)
 Los Angeles, Song von Peter Bradley Adams (2008)
 Los Angeles, Song von Porcelain and the Tramps (um 2010)
 Los Angeles, Song von Rosewood Thieves (2006)
 Los Angeles, Song von Snake Sedrick (2007)
 Los Angeles, Song von Spook-A-Tek (2004)
 Los Angeles, Song von Sugarcult (2006)
 Los Angeles, Song von Toktas (um 1998)
 Los Angeles, Song von Tony Hendrik (1969)
 Los Angeles, Song von X (US-amerikanische Band) (1980)

Sonstiges:
 Los Angeles (Zeitschrift), US-amerikanische Zeitschrift
 Los Angeles Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

los Angeles ist der Name folgender Personen:
 Victoria de los Ángeles (1923–2005), spanische Sängerin

Siehe auch:
 City of Los Angeles